Home – klan szkocki
 Home – film dokumentalny
 Home - powieść Harlana Cobena
 Home – klawisz na klawiaturze komputerowej
 HoME – The History of Middle-earth, Historia Śródziemia
 PlayStation Home

Muzyka:
 "Home" – album zespołu 123 Min.
 "Home" – album zespołu Dixie Chicks
 "Home" – album zespołu The Gathering
 "Home" – album zespołu Jazz Band Ball Orchestra 
 "Home" – album zespołu Procol Harum
 "Home" – album zespołu Rudimental
 "Home" – album zespołu Sevendust
 "Home" – singel zespołu Depeche Mode promujący album "Ultra"
 "HOME" – singel zespołu B'z
 "Home" – singel zespołu Edward Sharpe and the Magnetic Zeros
 "Home (Acoustic)" – utwór Martina Lee Gore'a z albumu A Night With Martin L. Gore Tour (cover utworu Depeche Mode)
 "Home" – singel Michaela Bublé'a
 "Home" – singel grupy Bone Thugs-N-Harmony i Phila Collinsa
 "Home" – singel zespołu Westlife promujący płytę Back Home
 "Home" – singel zespołu Foo Fighters z albumu Echoes, Silence, Patience & Grace
 "Home" – singel zespołu Goo Goo Dolls promujący album Something For The Rest Of Us
 "Home" – singel Basshuntera
 "Home" – singel Kobiego Marimiego
 "Home" – singel Martina Garrixa

Miejscowości w USA:
 Home – jednostka osadnicza w stanie Kansas, w hrabstwie Marshall
 Home – jednostka osadnicza w stanie Waszyngton, w hrabstwie Pierce

Gminy w USA:
 Home (ang. Home Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Nemaha
 Home (ang. Home Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Montcalm
 Home (ang. Home Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Newaygo
 Home (ang. Home Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Brown
 Home (ang. Home Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Turner